Das Herreneinzel der Australian Open 2000 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Das Finale bestritten Andre Agassi und Jewgeni Kafelnikow. Agassi siegte in vier Sätzen und konnte somit Kafelnikow den Titel abnehmen. Dies war sein zweiter Triumph bei den Australian Open (nach 1995) und sein sechster Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2000